Олег Александрович Ко́царев (; род. , ) — украинский поэт и прозаик.

Окончил отделение журналистики Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина. Живёт в Киеве.

Дебютировал в 2003 году книгой стихов «Короткое и долгое» (), выигравшей конкурс поэтических рукописей издательства «Смолоскип». В дальнейшем выпустил ещё ряд стихотворных сборников. В 2009 издана книга рассказов «Неимоверная история правления Хлорофитума Первого» (), за ней последовал роман «Люди в гнёздах» (; 2017), удостоенный премии «Глиняный кот». Книги стихотворений Коцарева изданы также в России («Стечение обстоятельств под Яготиным», издательство «АРГО-РИСК», 2009, переводы А. Афанасьевой и Д. Кузьмина), Словакии и Чехии; на русском языке стихотворения Коцарева публиковались также в переводах Н. Бельченко, И. Кивы, В. Нугатова и Ст. Бельского. Коцарев считается одним из важнейших представителей украинского поэтического поколения «двухтысячников».

В 2014 г. вместе с женой, поэтессой Юлией Стахивской, составил фундаментальную антологию «Украинская авангардная поэзия. 1910—1930-е», которая, по мнению критики, заново открывает читателю целый пласт украинской литературы.

Примечания

Ссылки 
 

Поэты Украины
Украинские поэты
Писатели Украины
Украинские писатели
Выпускники Харьковского университета